Лазовский район:

 Лазовский район — район в Приморском крае России.
 Лазовский район — старое название Сынжерейского района Молдовы.

См. также 
 Район имени Лазо (Хабаровский край)